UCC o U.C.C. può voler significare:

 U.C.C., acronimo di Unione Cestistica Casalpusterlengo, società italiana di pallacanestro
 Acronimo di Unified Combatant Command, comando interforze del dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America
 Acronimo di Unità Comuniste Combattenti, gruppo armato italiano di estrema sinistra (1976 – circa 1979)
 Acronimo di United Church of Christ, in italiano Chiesa unita di Cristo, confessione protestante nata negli Stati Uniti d'America
 Acronimo di United Church of Canada, in italiano Chiesa unita del Canada, confessione protestante nata in Canada
 Acronimo di Universal Copyright Convection, in italiano Convenzione universale sul diritto d'autore, protocollo internazionale del 1952 sulla tutela del diritto d'autore e di proprietà intellettuale.